Međužupanijska nogometna liga Bjelovar – Koprivnica – Virovitica (također i kao MŽNL BJ – KC – VT) u sezoni 2016./17. predstavlja ligu četvrtog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2016./17. U njoj je sudjelovalo 14 klubova iz Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije.  
Ligu je osvojila momčad Garić iz Garešnice. 
Liga za sezonu 2017./18. dobiva novi naziv Četvrta nogometna liga skupina Bjelovar-Koprivnica-Virovitica (IV HNL BJ-KC-VT ).

Sudionici 
 Bjelovarsko-bilogorska županija
 Daruvar
 Dinamo Predavac
 Garić Garešnica
 Rovišće
 Tomislav Berek
 Zdenka 91 Veliki Zdenci
 Koprivničko-križevačka županija
 Graničar Đurđevac
 Križevci
 Podravac Virje
 Tehničar 1974 Cvetkovec
 Virovitičko-podravska županija
 Papuk Orahovica
 Pitomača
 Slatina
 Virovitica

Ljestvica 

Garić prvak zbog boljih međusobnih susreta u odnosu na Tehničar 1974.

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat – igrano u prvom dijelu lige (1. – 13. kolo) 
rezultat normalne debljine – igrano u drugom dijelu lige (14. – 26. kolo)  
 prekrižen rezultat  – poništena ili brisana utakmica 

Ažurirano 15. srpnja 2017. godine.

Najbolji strijelci 
Pikazani strijelci 10 i više golova u MŽNL BJ – KC – VT 2016./17.

Unutarnje poveznice 
 1. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska 2016./17.
 1. ŽNL Koprivničko-križevačka 2016./17. 
 1. ŽNL Virovitičko-podravska 2016./17.

Vanjske poveznice 
 MŽNL BJ-KC-VT, ŽNS Virovitičko-podravski
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorski
 ŽNS Koprivničko-križevački
 ŽNS Virovitičko-podravski

Izvori 
 
 znsvpz.hr, MŽNL BJ-KC-VT,, pristupljeno 15. srpnja 2017.
 znsvpz.hr, bilteni MŽNL BJ-KC-VT,, pristupljeno 15. srpnja 2017.
 znsvpz.hr, Bilten MŽNL BJ-KC-VT, sezona 2016/2017, 26. kolo, pristupljeno 15. srpnja 2017.
 rsssf.com, Hrvatska 2016./17., 4. rang - MŽNL
  

2016-17 BJ-KC-VT
mznl-BJ-KC-VT